Thraszümédész, homéroszi hős az Iliászban
 Thraszümédész, ókori görög szobrász

lásd még
 3801 Thrasymedes kisbolygó